Arregger ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Anton Arregger (1689–1764), Solothurner Grossrat und Brigadier 
 Josef Hermenegild Arregger von Wildensteg, (1746–1834), Solothurner Statthalter und des Amtsschultheiss 
 Johann Viktor Lorenz Arregger von Wildensteg, (1699–1770), Solothurner Venner und Vogt 
 Lorenz Arregger (um 1540–1616), Solothurner Schultheiss, Landvogt und Oberst 

Siehe auch:
 Aregger